Рубашка — первый роман писателя Евгения Гришковца, написанный в 2004 году.

Сюжет 
Сюжет книги разворачивается в течение одного дня. Роман начинается с раннего утра и заканчивается поздней ночью, почти утром следующего дня. Главный герой архитектор Саша, который пытается устроить свою жизнь в Москве, теряясь в своих эмоциях и переживаниях. У него есть возлюбленная, с который пытается встретиться в течение всего романа. По сюжету он ждет прилета своего друга Макса, который для него сейчас очень не кстати.

Цитата из описания книги:

Критика 
Николай Александров для издания Известия.:

Примечание 

Евгений Гришковец